Labeo ist der Nach- bzw. Beiname folgender Personen:
 Claudius Labeo, batavischer Adliger 
 Cornelius Labeo, römischer Gelehrter und Schriftsteller

 Marcus Antistius Labeo, römischer Jurist der Augusteischen Zeit
 Notker Labeo, Benediktinermönch in St. Gallen um 1000 n. Chr.
 Pacuvius Antistius Labeo, römischer Jurist aus der Zeit Caesars
 Quintus Fabius Labeo, römischer Konsul 183 v. Chr. und Feldherr

Labeo steht für:
 Labeo (Gattung) eine Gattung der Karpfenfische